Dyrwiany (dawniej Wielkie Dyrwiany) – wieś na Litwie, w rejonie szawelskim okręgu szawelskiego
 Dyrwiany (dawniej Małe Dyrwiany) – wieś na Litwie, w rejonie telszańskim okręgu telszańskiego